Styrum [] (historisch auch Stirum) steht für:
 Styrum (Gemeinde), alte Siedlung und ehemalige Gemeinde Styrum am Unterlauf der Ruhr
 Styrum (Mülheim an der Ruhr), südlicher Teil der ehemaligen Gemeinde, auch Oberstyrum, der heute ein Ortsteil von Mülheim ist
 Styrum (Oberhausen), nördlicher Teil der ehemaligen Gemeinde, auch Unterstyrum, der heute ein Ortsteil von Oberhausen ist
 Historische Herrschaft Styrum mit Sitz in Styrum
 Schloss Styrum der Grafen von Limburg-Styrum in Styrum

Personen: 
 Jan von Styrum (1567–1613), von 1592 bis 1597 Statthalter von Groenlo 
 Hermann Otto I. von Limburg-Styrum (1592–1644), Graf von Limburg, durch Erbe Graf von Bronckhorst  und Herr zu Borculo, Gemen, Lichtenvoorde  und Styrum 
 Hermann Otto II. von Limburg-Styrum (1646–1704), kaiserlicher Generalfeldmarschall und durch Abstammung Graf von Limburg-Stirum

Siehe auch:
 Limburg-Stirum, westfälisches Adelsgeschlecht